Nio liv syftar ursprungligen på myten att katter har nio liv.

Nio liv kan även syfta på:

 Nio liv (film) – norsk äventyrsfilm från 1957 
 "Nio Liv" – låt och maxisingel med Monica Törnell från 1984, se Fri (musikalbum).
 Nio liv (album av Afzelius) – album av Afzelius och Globetrotters från 1985
 Nio liv (album av Sven-Ingvars) – album av Sven-Ingvars från 1998

Se även 
 Nine Lives